Dead Man's Hand ou Dead man's hand peut désigner :
 la dead man's hand, une main au poker.
 Dead Man's Hand, un roman de science-fiction écrit par George R. R. Martin et John J. Miller et paru en 1990.
 Dead Man's Hand, le titre original du film américain Ghost Poker réalisé par Charles Band, sorti en 2007.
 Dead Man's Hand, un jeu vidéo de tir à la première personne d'Atari sorti en 2004.